Gazeuse! — студийный альбом группы Gong, выпущенный в 1976 году.

Характеристика 
Альбом написан в стиле джаз-фьюжн и имеет мало общего с психоделическим спейс-роком Gong эпохи Дэвида Аллена.

Альбом был издан под именем Gong (по причине контрактных обязательств с Virgin Records). Название группы Pierre Moerlen's Gong было принято лишь через несколько лет, хотя состав группы и характер музыки на данном альбоме скорее соответствуют Gong эпохи Мерлена.

Материал альбома написали в равных долях Аллан Холдсворт и Пьер Мерлен, кроме последнего трека, написанного бывшим басистом группы Magma Франсисом Мозе. «Shadows Of» была переработкой композиции Холдсворта «Velvet Darkness» с его одноименного альбома 1976 года.

Признание 
Альбом занимает 24 место в текущем рейтинге лучших альбомов Кентерберийской сцены сайта Progarchives (по состоянию на апрель 2013 года).

Список композиций 

Сторона один

 «Expresso» (Пьер Мерлен) — 5:58
 «Night Illusion» (Аллан Холдсворт) — 3:42
 «Percolations (Part I & II)» (Пьер Мерлен) — 10:00

Сторона два

 «Shadows Of» (Аллан Холдсворт) — 7:48
 «Esnuria» (Пьер Мерлен) — 8:00
 «Mireille» (Франсис Мозе) — 4:10

Музыканты 

 Пьер Мерлен — барабаны, вибрафон, маримба, литавры, колокольчики
 Аллан Холдсворт — гитары, скрипка
 Бенуа Мерлен — вибрафон
 Дидье Малерб — тенор-саксофон, флейта
 Франсис Мозе — бас, гонг, фортепиано
 Мино Кинелу — перкуссия

Дополнительные музыканты

 Мирей Бауер — вибрафон, маримба, колокольчики, том-том

Примечания

Ссылки 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=4681

Альбомы Gong